Tycoon - um magnata
Tycoon - uma série de jogos eletrônicos baseados no jogo "Transport Tycoon"

Desambiguação